«Возвращение 18 бронзовых бойцов» (, ) — тайваньский фильм о боевых искусствах легендарного монастыря Шаолинь, снятый режиссёром . Тайваньская премьера состоялась 14 августа 1976 года.

Сюжет 
Маньчжуры захватывают Китай, однако император династии Цин опасается, что послушники монастыря Шаолинь смогут сбросить власть маньчжуров. Поэтому он проникает в Шаолинь под видом послушника, чтобы превзойти шаолиньских монахов в боевом искусстве. Однако, в соответствии с традицией, он может покинуть монастырь лишь в том случае, если сумеет преодолеть 18 бронзовых бойцов…

В ролях 
  — Юнчжэн
 Шангуань Линфэн — Шан Минчжу
  — Гуань Юйпэн
 Линь Юэюнь — Фань Юйлань

Примечания

Ссылки 
   
 «Возвращение 18 бронзовых бойцов» на сайте Hong Kong Movie DataBase
 «Возвращение 18 бронзовых бойцов» на сайте Hong Kong Cinemagic

Фильмы по алфавиту
Фильмы-боевики Тайваня
Приключенческие фильмы Тайваня
Фильмы на языке путунхуа
Фильмы о Шаолине
Фильмы Го Наньхуна
Фильмы о боевых искусствах